Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2008/2009 — дев'ятнадцятий чемпіонат України

Суперліга 

2008—2009